Bastuço est le nom donné à deux freguesias du Portugal:

 Santo Estêvão de Bastuço
 São João de Bastuço